Николоз Цкитишвили (, род. 14 апреля 1983 года) — грузинский профессиональный баскетболист. В 2002 году был выбран на драфте НБА под общим пятым номером клубом «Денвер Наггетс». Выступал за сборную Грузии. За карьеру выступал за клубы из 11 стран (Грузия, Словения, Италия, США, Испания, Греция, Иран, Ливан, ОАЭ, Япония, Бахрейн), сменив более 20 команд.

Профессиональная карьера 
Свою профессиональную карьеру Цкитишвили начал в грузинском клубе «Сухуми», позже переехал в Словакию. С января по июль 2002 года выступал за итальянский «Бенеттон», в составе которого выиграл чемпионат Италии. Сам Николоз сыграл в 13 матчах сезона, в среднем за игру набирая 6,6 очка.

На драфте НБА 2002 года Цкитишвили был выбран в первом раунде под общим 5 номером клубом «Денвер Наггетс». В «Наггетс» он отыграл три года, во время которых он в среднем за игру набирал 3,8 очка и делал 1,9 подбора. 25 февраля 2005 года он вместе с Родни Уайтом был обменян в «Голден Стэйт Уорриорз» на Эдуарда Наджеру, Луиса Флореса и право выбора в первом раунде на драфте 2007 года.

В «Уорриорз» он отыграл всего 12 игр и в межсезонье, став свободным агентом, подписал контракт с «Миннесотой Тимбервулвз». За новую команду он участвовал в Летней лиге НБА и провёл первую половину регулярного чемпионата, но в середине сезона был обменян в «Финикс Санз» на право выбора во втором раунде драфта. По окончании сезона «Санз» отказались от его услуг и его включили в свой состав «Портленд Трэйл Блэйзерс». Однако уже спустя 5 дней «Блэйзерс» отчислили Николоза из своего состава, чтобы освободить место для Джоэля Прзибиллы. 2 октября 2006 года Цкитишвили подписал контракт с «Нью-Йорк Никс», но перед самым началом чемпионата его отчислили из состава.

За первые четыре сезона в НБА он в среднем за игру набирал 2,9 очка и делал 1,8 подбора. Из-за такой невзрачной игры его стали считать одним из худших выборов на драфте в истории. Так журналист ESPN Билл Симмонс назвал Николоза «худшим сценарием при выборе иностранного игрока». Дэвид Шоенфилд из ESPN в своём списке «100 худших выборов на драфте» поставил Цкитишвили на 30 место, а Адам Рейсингер назвал грузинского баскетболиста худшим пятым выбором на драфте НБА в истории.

После неудачной карьеры в НБА Цкитишвили вернулся в Европу, где выступал за итальянские и испанские клубы, а в 2012 году в составе иранского клуба «Махрам Тегеран» выиграл чемпионат Ирана. Позже он выступал за иранский клуб «Фулад Махан Исфахан», а в декабре перешёл в чемпионат Ливана. В «Чампвилль» он отыграл 27 матчей, в которых он в среднем за игру набирал по 17,9 очка и делал 10,9 подбора. Затем он выступал в «Эль Шарьях», а 27 октября 2014 года вернулся обратно в «Чампвилль».

25 сентября 2015 года Цкитишвили подписал контракт с клубом НБА «Лос-Анджелес Клипперс», однако ещё до начала чемпионата команда отказалась от его услуг. 11 октября он подписал контракт с клубом Китайской баскетбольной ассоциации «Фуцзянь Сюньсин».

Статистика

Статистика в НБА

Примечания

Ссылки 
 NBA Draft Busts
 Basketpedya.com Profile
 Nikoloz Tskitishvili — EuroBasket 2013 Profile

Баскетболисты Грузии
Игроки БК «Сухуми»
Игроки БК «Слован»
Игроки БК «Бенеттон»
Игроки «Денвер Наггетс»
Игроки «Голден Стэйт Уорриорз»
Игроки «Миннесота Тимбервулвз»
Игроки «Финикс Санз»
Игроки БК «Реал Бетис»
Игроки БК «Терамо»
Игроки БК «Фуэнлабрада»
Игроки БК «Паниониос»
Игроки БК «Гипускоа»
Игроки БК «Шампвиль»
Игроки сборной Грузии по баскетболу
Центровые